Keith hace referencia a:

 Keith (Australia)
 Keith (Escocia)
 Keith (película)